Hundert Tage bezeichnet:
 100-Tage-Frist zur Einarbeitung einer neuen Regierung
 Herrschaft der Hundert Tage, erneute Machtübernahme Napoleons in Frankreich 1815
 Hundert-Tage-Reform, Reformvorhaben des chinesischen Kaisers Guangxu im Jahr 1898 
 Hundert Tage (Film), Film aus dem Jahr 1935
 Museum der 100 Tage, Synonym for die Kunstausstellung documenta
 Die hundert Tage, Napoleon-Roman von Joseph Roth
 Hundert Tage (Roman), Buch von Lukas Bärfuss
 Napoleon oder Die hundert Tage,  Drama von Christian Dietrich Grabbe